Studio (italienisch v. lat.: studium Eifer, Arbeit, Mühe) steht für:
 eine Künstlerwerkstatt, siehe Atelier 
 den Aufnahmeraum für Radiosendungen, Ton und Musik, siehe Tonstudio
 eine Einrichtung zur Herstellung von Fernsehaufnahmen, siehe Fernsehstudio
 den Raum für Bildaufnahmen, siehe Fotostudio und Filmstudio
 ein Unternehmen, das audiovisuelle Medien produziert, siehe Produktionsstudio
 ein Unternehmen, das Computerspiele entwickelt, siehe Entwicklerstudio
 eine Versuchsbühne für modernes Theater, siehe Studiobühne
 einen Übungsraum für Tänzer, siehe Tanzstudio
 auch Studio Apartment, eine abgeschlossene Einzimmerwohnung mit einem einzigen Raum zum Schlafen und Wohnen, Kochnische und oft großer Fensterfläche, siehe auch Garçonnière
 ein Lichtstudio
 ein Fitnessstudio

Siehe auch:
  Studio Magazin